Центросоюз — может означать:
 Центросоюз — высший координирующий орган потребительской кооперации России, некоммерческая организация.
 Здание Центросоюза — офисное здание в центре Москвы. Первоначально — административное здание Всесоюзного общества кооператоров (Центросоюз).
  — координирующий орган украинской кооперации в Австро-Венгрии и Западной Украине.
 Центросоюз — угледобывающее предприятие в городе Свердловск Луганской области, (Украина).

См. также 
 Павильон № 61 «Центросоюз» на ВДНХ
  — правоцентристское общественное объединение в Западной Белоруссии.